Saint-Andéol pode referir-se a:
 Mont-Saint-Martin, comuna francesa localizada no departamento de Drôme;
 Mont-Saint-Martin, comuna francesa localizada no departamento de Isère;
 Saint-Andéol-de-Berg, comuna francesa localizada no departamento de Ardèche;
 Saint-Andéol-de-Clerguemort, comuna francesa localizada no departamento de Lozère;
 Saint-Andéol-de-Fourchades, comuna francesa localizada no departamento de Ardèche;
 Saint-Andéol-de-Vals, comuna francesa localizada no departamento de Ardèche;
 Saint-Andéol-le-Château, comuna francesa localizada no departamento de Ródano.

Desambiguação